Die Skakligaen 2015/16 war die elfte Saison der Skakligaen und gleichzeitig die 54. Austragung der dänischen Mannschaftsmeisterschaft im Schach. 

Meister wurde der Charlottenlunder Verein Philidor, der im Vorjahr aus der 1. Division aufgestiegen war. Der Titelverteidiger Team Nordea Skanderborg musste sich mit dem zweiten Platz begnügen. Neben Philidor war im Vorjahr der Bov Skakklub aus der 1. Division aufgestiegen, dieser stieg zusammen mit der Skakforeningen ØBRO direkt wieder ab. 

Zu den gemeldeten Mannschaftskadern siehe Mannschaftskader der Skakligaen 2015/16.

Spieltermine 

Die Wettkämpfe wurden ausgetragen am 31. Oktober, 1. November, 6. Dezember 2015, 9., 10. und 24. Januar, 7. Februar, sowie am 5. und 6. März 2016. In den ersten beiden Runden wurden je drei Wettkämpfe in Kopenhagen und je zwei in Aarhus ausgetragen, in der vierten und fünften Runde wurden je drei Wettkämpfe in Hillerød und je zwei in Aarhus gespielt, die beiden letzten Runden wurden zentral in Skanderborg ausgerichtet. Die Wettkämpfe der dritten, sechsten und siebten Runde wurden dezentral bei den beteiligten Vereinen gespielt.

Endtabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Saisonübersicht bei der Dansk Skak Union (dänisch)

Sportveranstaltung in Dänemark
2015
Schachveranstaltung 2015
Schachveranstaltung 2016